Pöttering oder Poettering ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Gert Pöttering (* 1945), deutscher Politiker (CDU); von 2007 bis 2009 Präsident des Europäischen Parlamentes
 Lennart Poettering (* 1980), Open-Source-Software-Entwickler